Полипо́ровые — таксоны грибов отдела базидиомицетов.

 Порядок полипоровые, или афиллофоровые ()
 Семейство полипоровые ( sensu stricto)